KFC Liedekerke was een Belgische voetbalclub uit Liedekerke. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3007 en had geel en blauw als kleuren. KFC Liedekerke speelde in zijn bestaan in totaal ruim anderhalf decennium in de nationale reeksen, maar verdween in 1999 in een fusie.

Geschiedenis
De club ontstond in 1940 als Blauwvoet Impegem in het gehucht Impegem. De club sloot zich in 1941 aan bij de Belgische Voetbalbond. In 1947 fusioneerde men met Liekerk Boys en ging op hun terrein spelen. De clubkleuren en stamnummer 3007 bleven, maar de clubnaam werd gewijzigd in FC Impegem. In 1950 werd de clubnaam gewijzigd in FC Liedekerke.

In 1953 behaalde FC Liedekerke de titel in Derde Provinciale en promoveerde naar Tweede Provinciale. In 1956 verhuisde men naar een terrein aan de Heuvelkouter. Ook in Tweede Provinciale haalde men goede resultaten en in 1959 slaagde men er na een testwedstrijd in te promoveren naar Eerste Provinciale. Dit eerste verblijf op het hoogste provinciale niveau duurde tot 1962, toen men weer zakte.

Eind jaren 60 en begin jaren 70 kende FC Liedekerke een opgang. Dankzij een titel in 1969 promoveerde men immers weer naar Eerste Provinciale en in 1972 behaalde men ook daar de titel. Zo bereikte de club in 1972 voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen. Het eerste seizoen in Vierde Klasse eindigde men meteen op een vierde plaats, maar het volgend seizoen strandde men op een voorlaatste plaats. Na twee jaar nationaal voetbal zakte men zo in 1974 weer naar Eerste Provinciale.

Na de degradatie behaalde FC Liedekerke in 1975 echter meteen de titel en keerde zo na een jaar al terug in Vierde Klasse. Daar kon men zich ditmaal drie jaar handhaven, tot men in 1978 weer degradeerde. Men kon nu niet meteen terugkeren en bleef in Eerste Provinciale spelen tot men in 1982 als vicekampioen weer promoveerde naar Vierde Klasse. In 1984 behaalde FC Liedekerke er zijn hoogste eindstand ooit, toen men derde eindigde na KFC Germinal Ekeren en KFC Eeklo. In 1986 bereikte men in de Beker van België de achtste finales, na winst tegen onder meer Excelsior Moeskroen, RUS Binchoise en Sint-Niklase SK. In 1988 degradeerde men na zes seizoenen weer naar Eerste Provinciale.

In 1991 werd de club Koninklijk en werd de clubnaam KFC Liedekerke. Dankzij winst in de eindronde slaagde men er in 1993 na vijf jaar nog eens in te promoveren naar Vierde Klasse. Daar kon men zich vijf seizoenen handhaven, tot men in 1998 weer degradeerde naar Eerste Provinciale.

Na een jaar in Eerste Provinciale ging KFC Liederkerke in 1999 een fusie aan met SK Lombeek uit Sint-Katherina-Lombeek in buurgemeente Ternat en actief in Vierde Klasse. SK Lombeek had het financieel moeilijk, was niet geslaagd een fusie op te zetten met de andere Ternatse clubs Sporting Ternat en KFC Wambeek, en het kwam uiteindelijk tot een fusie met KFC Liedekerke. De fusieclub speelde verder in Vierde Klasse als SK Lombeek-Liedekerke met stamnummer 6134 van Lombeek. Stamnummer 3007 van Liedekerke verdween definitief.

De fusieclub zou de volgende jaren echter weinig succes kennen. In 2002 zakte de fusieclub naar Eerste Provinciale en het kwam tot onenigheid binnen de club. Uiteindelijk trok Liedekerke zich terug uit de fusie en men richtte met VK Liedekerke in 2005 een nieuwe zelfstandig club op die van start ging in de laagste provinciale reeksen.

Resultaten

Bekende spelers 
  Kristiaan Ceuppens
 Zacharie Konkwe

Liedekerke
Sport in Liedekerke